Poopó kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Poopó, provins, Oruro, 
 Poopó (ort i Bolivia), Oruro, 

Robotskapade Boliviaförgreningar